Білий крук — рідкісне явище, особлива людина.
 Білий крук — у книжковій справі — рідкісний раритет (малотиражна книга або книга з певними особливостями).
 Білий крук — Проектна організація: ПП «Білий Крук»
 Міжнародний каталог «Білі круки»

Джерела 
 http://www.krylati-slova.cv.ua/bila-vorona-bilij-kruk.htm
 http://www.discount.ua/firm-980041.html